Брокопондо (нидерл. Brokopondo) — топоним.

 Брокопондо — округ Суринама. 
 Брокопондо (водохранилище) — крупное водохранилище, расположенное в южноамериканской стране Суринам. 
 Брокопондо (город) — столица округа Брокопондо в Суринаме.